Kosatschi Laheri (ukrainisch: ; russische Entsprechung: /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kosatschi Laheri (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Kosatschi Laheri (Cherson), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson